Centrone ist der Familienname folgender Personen:

 April Centrone (* 1984), Musikerin US-amerikanische Multiinstrumentalistin und Komponistin
 Stefania Centrone (* 1975), italienische Philosophin